

Geografia 
 Uz – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Už – fiume dell'Ucraina e della Slovacchia
 Uz – fiume della Romania
 Uz – terra dove vive il personaggio biblico di Giobbe

Sigle 
 University of Zimbabwe – università dello Zimbabwe

Codici 
 UZ – codice vettore IATA di Tesis Air Cargo
 uz – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua usbeca
 UZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Uzbekistan

Informatica 
 .uz – dominio di primo livello dell'Uzbekistan
 UZ – Acronimo di "Unified Zone" nome della rete unificata dei collegi della Scuola Normale Superiore

Altro 
 Uz – personaggio biblico della Genesi, figlio di Aram
 UZ – targa automobilistica di Belfast (Regno Unito)
 UZ - sigla automobilistica internazionale dell'Uzbekistan